Anne Rivers Siddons (1936-2019), romancière américaine,
  (1922-1963), acteur britannique,
 Henry Siddons Mowbray (1858-1928), peintre américain.

Patronyme anglais